A Győri ETO utalhat a következőkre:

 Győri ETO FC, labdarúgás
 Győri ETO, női labdarúgás
 Győri Audi ETO KC, női kézilabda
 Győri ETO FKC, férfi kézilabda